Матс Віландер був чемпіоном попереднього року, але в третьому колі його несподівано переміг Андрій Чесноков.

У фіналі Іван Лендл переміг Мікаеля Пернфорса з рахунком 6–3, 6–2, 6–4.

Сіяні гравці 

  Іван Лендл (переможець)
  Матс Віландер (3 коло)
  Борис Беккер (чвертьфінал)
  Яннік Ноа (4 коло)
  Стефан Едберг (2 коло)
  Йоакім Нюстром (1 коло)
  Андерс Яррід (3 коло)
  Анрі Леконт (півфінал)
  Андрес Гомес (чвертьфінал)
  Тьєррі Туласн (2 коло)
  Мартін Хайте (4 коло)
  Гільєрмо Вілас (чвертьфінал)
  Йохан Крік (півфінал)
  Еміліо Санчес (4 коло)
 n/a
  Гайнц Гюнтхардт (1 коло)

Сітка

Фінальна частина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1986 О Френч Open Men's Singles draw 

1986 у тенісі
Відкритий чемпіонат Франції з тенісу